Christian Weber, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position de centre. Il est aujourd'hui entraîneur du HC Thurgovie.

Carrière

Statistiques

En tant que joueur 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1979-1980 || EHC Dübendorf || LNB
| 33 || 11 || 7 || 18 || - || colspan=5|Play-off instaurés en 1986
|-
| 1980-1981 || EHC Dübendorf || LNB
| 33 || 18 || 14 || 32 || - || colspan=5|Pas de play-off
|-
| 1981-1982 || EHC Dübendorf || LNB
| 29 || 11 || 32 || 43 || - || colspan=5|Pas de play-off  
|-
| 1982-1983 || EHC Dübendorf || LNB
| 37 || 32 || 24 || 56 || - || colspan=5|Pas de play-off 
|-
| 1983-1984 || HC Davos || LNA
| 31 || 12 || 11 || 23 || - || colspan=5|Pas de play-off 
|-
| 1984-1985 || HC Davos || LNA
| 38 || 19 || 14 || 33 || - || colspan=5|Pas de play-off 
|-
| 1985-1986 || Zürcher SC || LNA
| 35 || 9 || 13 || 22 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Zürcher SC || LNB
| 34 || 30 || 29 || 59 || 14 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4  
|-
| 1987-1988 || Zürcher SC || LNB
| 33 || 30 || 37 || 67 || 10 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0  
|-
| 1988-1989 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 36 || 8 || 12 || 20 || 10 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1989-1990 || Zürcher SC || LNA
| 36 || 18 || 16 || 34 || 16 || 10 || 5 || 16 || 21 || 0
|-
| 1990-1991 || Zürcher SC || LNA
| 35 || 15 || 19 || 34 || 14 || 4 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 1991-1992 || Zürcher SC || LNA
| 35 || 12 || 26 || 38 || 18 || 7 || 0 || 2 || 2 || 7 
|-
| 1992-1993 || Zürcher SC || LNA
| 35 || 16 || 14 || 30 || 14 || 4 || 2 || 4 || 6 || 0  
|-
| 1993-1994 || Zürcher SC || LNA
| 33 || 7 || 18 || 25 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0  
|-
| 1994-1995 || HC Davos || LNA
| 25 || 12 || 17 || 29 || 2 || 5 || 2 || 3 || 5 || 0  
|-
| 1995-1996 || HC Davos || LNA
| 34 || 12 || 17 || 29 || 4 || 5 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 1996-1997 || HC Davos || LNA
| 29 || 4 || 21 || 25 || 4 || 6 || 1 || 8 || 9 || 2
|-
| 1997-1998 || ZSC Lions || LNA
| 36 || 6 || 17 || 23 || 8 || 8 || 3 || 3 || 6 || 2
|-
| 1998-1999 || ZSC Lions || LNA
| 44 || 12 || 24 || 36 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1999-2000 || ZSC Lions || LNA
| 33 || 1 || 15 || 19 || 8 || 14 || 2 || 8 || 10 || 4
|-
| 2000-2001 || ZSC Lions || LNA
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 1 || 0 || 1 || 0

| 515 || 166 || 254 || 420 || 126 || 84 || 17 || 50 || 67 || 19

En tant qu'entraîneur

Notes et références 

Naissance en février 1964
Joueur international suisse de hockey sur glace
Entraîneur suisse de hockey sur glace
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du EHC Dübendorf
Joueur du HC Davos
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Attaquant de hockey sur glace